Кевин Полак () је амерички глумац, рођен 30. октобра 1957. године у Сан Франциску.

Филмографија 

|-
| 2005. || || -{Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D}- || || 
|-
| 2005. || || -{The Aristocrats}- || || 
|-
| 2005. || || -{Hostage}- || || 
|-
| 2004. || || -{The Whole Ten Yards}- || || 
|-
| 2004. || || -{Dinner for Five: The Complete First Season}- || || 
|-
| 2003. || || -{Blizzard}- || || 
|-
| 2003. || || -{Wonderland}- || || 
|-
| 2002. || || -{The Santa Clause 2}- || || 
|-
| 2002. || || -{Juwanna Mann}- || || 
|-
| 2002. || || -{Frank McKlusky, C.I.}- || || 
|-
| 2002. || || -{Stolen Summer}- || || 
|-
| 2002. || || -{Project Greenlight}- || || 
|-
| 2001. || || -{Dr. Dolittle 2}- || || 
|-
| 2001. || || -{3000 Miles To Graceland}- || 
|-
| 2001. || || -{The Wedding Planner}- || || 
|-
| 2000. || || -{The Whole Nine Yards}- || || 
|-
| 2000. || || -{Steal This Movie}- || || 
|-
| 1999. || || -{Hoods}- || || 
|-
| 1999. || || -{From The Earth To The Moon}- || || 
|-
| 1999. || Последњи дани || || 
|-
| 1999. || Она је та || -{She's All That}- || || 
|-
| 1998. || || -{Outside Ozona}- || || 
|-
| 1998. || || -{Ruby Bridges}- || || 
|-
| 1997. || || -{Truth Or Consequences, N.M.}- || || 
|-
| 1997. || || -{National Lampoon's The Don's Analyst}- || || 
|-
| 1996. || || -{House Arrest}- || || 
|-
| 1996. || || -{That Thing You Do!}- || || 
|-
| 1995. || || -{Chameleon}- || || 
|-
| 1995. || || -{Miami Rhapsody}- || || 
|-
| 1995. || Дежурни кривци || -{The Usual Suspects}- || || 
|-
| 1995. || || -{Canadian Bacon}- || || 
|-
| 1995. || Казино || -{Casino}- || || 
|-
| 1995. || || -{Grumpier Old Men}- || || 
|-
| 1994. || Уједи живота || -{Reality Bites}- || || 
|-
| 1994. || || -{Clean Slate}- || || 
|-
| 1993. || || -{The Opposite Sex...}- || || 
|-
| 1993. || || -{Grumpy Old Men}- || || 
|-
| 1993. || || -{Wayne's World 2}- || || 
|-
| 1993. || || -{Indian Summer}- || || 
|-
| 1992. || Неколико добрих људи || -{A Few Good Men}- || || 
|-
| 1991. || Рикошет || -{Ricochet}- || || 
|-
| 1991. || || -{L.A. Story}- || || 
|-
| 1990. || Авалон || -{Avalon}- || || 
|-
| 1988. || Вилоу || -{Willow}- || Рул || 
|-
| 1987. || || -{Million Dollar Mystery}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1957.
Људи из Сан Франциска
Амерички глумци